Darwin Project était un éditeur de jeux de société, de jeux de rôle et de magazines de jeu basé en France créée le  par d'anciens salariés d'Halloween Concept dont ils avaient repris une partie du catalogue. La société éponyme a été mise en liquidation judiciaire le . Certains des magazines et des jeux de société ont été repris par la société Play Factory.

Jeux de société édités 
Il était une fois…, 1995, un jeu de cartes de Richard Lambert, Andrew Rilstone et James Wallis
Pirates des Caraïbes, 1997, un jeu de cartes de Timbre Poste
Guillotine, 1998, un jeu de cartes de Paul Peterson
Crôa!, 1999, un jeu de société d'Igor Polouchine
La Courte Paille !, 2003, un jeu de cartes de Frédéric Moyersoen
Micro Mutants, 2003, un jeu de puces de Francesco Nepitello et Marco Maggi
Sillage, 2003, un jeu de cartes de Patrick Renault adapté de la bande dessinée éponyme
Aloha, 2004, un jeu de société d'Igor Polouchine
Splotch!, 2004, une extension pour 2 joueurs du jeu Crôa! d'Igor Polouchine

Jeux de rôle 
 Prophecy, deuxième édition
 Warhammer (nouvelle édition)

Magazines édités 
 Lotus noir, magazine sur les jeux de cartes à collectionner et principalement Magic the Gathering
 Backstab, magazine de jeux de rôle
 Maniak!, magazine sur les jeux de cartes pour les plus jeunes : Pokémon, Yu-Gi-Oh!, etc.
 Codex Arcanum, ou Code Arcanum, magazine sur les jeux de figurines
 Duel Masters, le magazine officiel du jeu de cartes de Wizards of the Coast
 Fantasy.rpg, un magazine sur les jeux de rôle qui devait remplacer Backstab et soutenir le JDR de Warhammer

Bande dessinée 
 Dork Tower, de John Kovalic

Produits réalisés pour d'autres éditeurs 
 Apprends à dessiner avec Duel Masters, vol. 1 et 2 pour Hachette
 Le Guide stratégique pour Duel Masters pour Hachette

Jeux de cartes à collectionner 
 Distribution du jeux de cartes à collectionner Pokémon en kiosque.

Notes et références

Liens externes 
 

Éditeur de jeux de société
Éditeur français de jeux de rôle
Groupe de presse